Партия «Адал» (; от  — честный) — бывшая политическая партия, функционировавшая в Казахстане в 2013—2022 годах. Была зарегистрирована 26 апреля 2013 года в результате объединения (слияния) партий «Адилет» и «Руханият». 26 апреля 2022 года произошло слияние партий «Аманат» и «Адал».

История 
26 апреля 2013 года партии «Адилет» и «Руханият» приняли решение об объединении в Партию «Бірлік».

На выборах в мажилис в 2016 году за партию проголосовали 0,29 % избирателей, партия заняла последнее шестое место и не прошла в парламент. По мнению партийцев, кампания прошла в полном соответствии с Конституцией, национальным и международным выборным законодательством и ЦИКом были обеспечены равные возможности и условия для всех политических партий, принявших участие в выборах.

Партия «Бірлік» не выдвигала своего кандидата на президентских выборах 2015 и 2019 годов.

5 ноября 2020 года в ходе заседания политсовета партии было принято решение о переименовании политической организации с «Бірлік» на «Адал».

20 ноября 2020 года опубликовано официальное постановление Центральной Избирательной Комиссии РК о допуске Общественного объединения "Политическая партия «ADAL» к участию в выборах депутатов маслихатов Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам.

26 апреля 2022 года объединилась с партией Аманат, тем самым прекратив своё существование.

Участие в выборах

Парламентские выборы

Примечания 

Политические партии Казахстана